2015 км — остановочный пункт Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги на линии Златоуст — Челябинск. Остановки пригородных поездов до Челябинска (5 поездов), Златоуста (2 поезда), Миасса (4 поезда).

Остановочные пункты Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги